Das alte Försterhaus ist der Titel von:

 Das alte Försterhaus (Film), ein Film von Harald Philipp
 Das alte Försterhaus (Lied), ein Lied von Walter Brandin und Rudi Stemmler